A 2011-es WTCC olasz nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2011. május 15-én rendezték meg az Autodromo Nazionale Monza-n, Monzában.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos eredmények

Olasz
Autóversenyzés Olaszországban
Monza sportélete